

Patronymie 
 Balthazar Lieutaud, (??-1780), maître ébéniste.
 Émilien Lieutaud, (1893-1971), homme politique.
 François Lieutaud (1665-1710), maître ébéniste.
 Jacques Lieutaud (1660-1733), astronome, membre de l'Académie royale des sciences
 Jean-François Lieutaud, (1754-1801), homme politique
 Joseph Lieutaud, (1703-1780), médecin.
Victor Lieutaud (1844-1926), félibre

Toponymie 
 Cours Lieutaud, une voie du  de Marseille et du  de Marseille.